

Bibliografia 
 Harris, Jeff & Hogg, Tony (ed.) (1995). Arsenal Who's Who. Independent UK Sports. ISBN 1-899429-03-4

Allenatori di calcio gallesi
Calciatori gallesi
Calciatori della Nazionale gallese